A Copa da França de Futebol de 1925-26 foi uma competição realizada na França, contando como a 9ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Valentigney na final por 4 a 1.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores.

¹Houve três partidas entre Augusto e Mauricio Mendes, pois as duas primeiras terminaram empatadas (2-2 e 3-3), com a terceira de desempate terminando em 5-3 para o Sète.

²Houve duas partidas entre Stade Français e Sète. A primeira terminou com vitória do Sète por 2-1, enquanto a segunda teve vitória do Stade por 4-2, dando classificação a este.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1925 no futebol
1926 no futebol